Залесье () — село в Подкаменской поселковой общине Золочевского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 90 человек. Занимает площадь 0,683 км². Почтовый индекс — 80653. Телефонный код — 3266.

Ссылки 
 Залесье на сайте Верховной рады Украины